Il Fischer Grand Prix 1979 è stato un torneo di tennis giocato cemento indoor del Wiener Stadthalle di Vienna in Austria. È stata la 5ª edizione del torneo che fa parte del Colgate-Palmolive Grand Prix 1979. Il torneo si è giocato dal 22 al 28 ottobre 1979.

Campioni

Singolare maschile

 Stan Smith ha battuto in finale  Wojciech Fibak 6–4, 6–0, 6–2

Doppio maschile

 Bob Hewitt /  Frew McMillan hanno battuto in finale  Brian Gottfried /  Raúl Ramírez 6–1, 6–4

Collegamenti esterni